FK BCT Bratislava (celým názvem: Futbalový klub Bratislavská cvernová továreň Bratislava) byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v bratislavské městské části Nové Mesto.

Založen byl v roce 1922 pod názvem Cérnagyáeri SC. Po celou dobu své existence byl továrním klubem místní továrny na nitě a niťové produkty známé pod lidovým názvem Cvernovka. Zanikl v roce 2014 sloučením 3 novoměstských klubů (ŠK Štart Nepočujúci, FK BCT a ZŠ Kalinčiakova) do nově vytvořeného subjektu NMŠK 1922 Bratislava.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu FK BCT pri Kuchajde.

Historické názvy 

Zdroj:

 1922 – Cérnagyáeri SC (Cérnagyáeri Sport Club)
 1944 – zánik
 1946 – obnovena činnost pod názvem ŠTJ Cvernovka (Športová telovýchovná jednota Cvernovka)
 1948 – TJ Sokol Cvernovka (Telovýchovná jednota Sokol Cvernovka)
 1952 – TJ Iskra Textil MDŽ Bratislava (Telovýchovná jednota Iskra Textil Medzinárodného dňa žien Bratislava)
 1965 – TJ ZMDŽ Bratislava (Telovýchovná jednota Závody Medzinárodného dňa žien Bratislava)
 1976 – fúze s TJ Spartak PDS Bratislava ⇒ název nezměněn
 1992 – SC BCT - Danubius Bratislava (Sportovní club Bratislavská cvernová továrna - Danubius Bratislava)
 2002 – FK BCT Bratislava (Futbalový klub Bratislavská cvernová továrna Bratislava)
 2014 – fúze s ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava a ZŠ Kalinčiakova ⇒ NMŠK 1922 Bratislava
 2014 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1973–1978: Krajský přebor – sk. Bratislava
 1978–1979: Divize – sk. Západ
 1979–1981: Krajský přebor – sk. Bratislava
 1981–1982: I. trieda 
 1986–1987: I. trieda 
 1987–1993: Divize – sk. Bratislava
 1993–1994: 4. liga 
 1994–2000: 4. liga  – sk. A
 2000–2002: 5. liga 
 2002–2004: 4. liga  – sk. A
 2012–2014: 4. liga  – sk. A

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu na futbalnet.sk 
 Profil klubu na mkregion.sk 
 Profil klubu na futbalovekluby.sk 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1922
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2014
Fotbal v Bratislavě
Sportovní kluby v Bratislavě
Nové Mesto (Bratislava)